Теллуроводоро́д (теллура́н) — бинарное неорганическое соединение водорода и теллура с формулой H2Te.

Представляет собой при нормальных условиях бесцветный, горючий, легкоразлагающийся газ с весьма неприятным запахом (напоминает чесночный запах арсина). Очень ядовит.

Структура 
Молекула H2Te подобна молекуле сероводорода, имеет «изогнутую» структуру H-Te-H с углом между атомами водорода 89,5° и с расстоянием между атомами H и Te  Дипольный момент равен

Химические свойства 
Химические свойства теллуроводорода схожи со свойствами сероводорода, но в водных растворах H2Te более диссоциирован.

H2Te, как и селеноводород является очень сильным восстановителем, например, обесцвечивает раствор иода:

 H2Te + I2 -> 2HI ^ + Te.

H2Te очень нестойкое соединение, уже при  в темноте медленно разлагается на элементы, при освещении скорость разложения нарастает (фотодиссоциация). Жидкий H2Te на свету разлагается очень быстро, именно от этого он на свету весьма быстро приобретает зеленовато-жёлтый цвет из-за растворения в нём элементарного теллура:

 H2Te -> Te + H2 ^ (1).

Теллуроводород горит в воздухе или кислороде синим пламенем, с образованием диоксида теллура и воды:

 2 H2Te + 3 O2 -> 2 H2O + 2 TeO2.

Окисляется кислородом воздуха, особенно во влажном воздухе, до элементарного теллура даже при 

 2 H2Te + O2 -> 2 Te + 2 H2O (2).

Получение 
Для получения H2Te практически непригодны реакции взаимодействия теллуридов с водой или кислотами, так как из-за разложения образующегося H2Te его выход очень мал. Пример реакции:

 Al2Te3 + 6 HCl -> 3 H2Te ^ + 2 AlCl3.

Поэтому используется электролитический метод с применением теллурового катода, платинового анода и серной (или ортофосфорной) кислот в качестве электролита при плотности тока несколько А/дм2 Процесс ведут при температуре около или немного ниже

Очистка 
Выходящий из электролизёра газ (смесь H2Te, водорода, азота и водяного пара) предварительно глубоко осушают, пропуская последовательно через 2 колонки, наполненные плавленым хлоридом кальция и пентоксидом фосфора, затем для отделения водорода и азота газ пускают в приёмник, охлаждаемый жидким азотом или твердой углекислотой, где H2Te кристаллизуется. Процесс ведут в темноте или при очень слабом освещении.

Хранение 
В твердом состоянии, при температуре жидкого азота. При этом H2Te разлагается очень медленно.

Предосторожности 
Ввиду чрезвычайно высокой токсичности все работы с применением H2Te ведут в вытяжных шкафах.

Теллуриды 
Раствор H2Te в воде называют теллуроводородной кислотой. Её соли называют теллуридами. Как правило, эти соли — устойчивые соединения. Практически все теллуриды плохо растворимы в воде и окрашены в чёрный либо серый цвет. Исключение составляют теллуриды щелочных металлов и аммония, а также теллурид бериллия — бесцветные гигроскопические кристаллы, образующие кристаллогидраты. Растворы теллуридов в результате гидролиза имеют щелочную реакцию.

Пример реакции, не имеющей практического значения из-за трудности получения H2Te:

 CaO + H2Te -> CaTe + H2O.

Поэтому теллуриды получают, как правило, прямым синтезом из элементов:

 2 K + Te -> K2Te.

Так как H2Te — двухосновная кислота, можно было бы ожидать существование наряду со средними кислых солей, например как у селенидов, однако гидротеллуриды неизвестны.

Многие теллуриды металлов, особенно II группы таблицы Менделеева, обладают полезными термоэлектрическими, полупроводниковыми и фотополупроводниковыми свойствами.

Применение 
H2Te применяется в электронной технологии для получения тончайших плёнок металлического теллура на различных подложках в процессах разложения или окисления: . Также применяется для легирования из газовой фазы арсенида галлия, придавая ему электронный тип проводимости.

Физиологическое действие 
 Теллуроводород очень токсичен, является гемолитическим ядом. Вдыхание теллуроводорода вызывает головную боль, тошноту и общую слабость, в дальнейшем присоединяются нарушения дыхания и кровообращения.

Относится к 1-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Примечания

Литература 
 Гринвуд Н., Эрншо А. «Химия элементов». — Т. 1. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 стр. 56.
 Гринвуд Н., Эрншо А. «Химия элементов». — Т. 2. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 стр. 117.
 Некрасов Б. В. «Основы общей химии». — Т. 1. — М.: Химия, 1973 стр. 352.
 Рабинович В. А., Хавин З. Я. «Краткий химический справочник». — Л.: Химия, 1977 стр. 104.
 Gal, J.-F.; Maria, P.-C.; Decouzon, M., The Gas-Phase Acidity and Bond Dissociation Energies of Hydrogen Telluride, Int. J. Mass Spectrom. Ion Proc., 1989, 93, 87.
 

Халькогеноводороды